Evarist Menkouande (1974. november 14. –) kameruni nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: rendőr.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Kameruni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
Dél-Korea rendezte a 2007-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol partbírói feladatot kapott. Eddy Maillet állandó asszisztense volt.

Egyiptom rendezte a 17., a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a működő játékvezető segítő partbírója lehetett. Eddy Maillet állandó asszisztense volt.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a június 11. - július 11. közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik ott lehettek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Eddy Maillet játékvezető állandó társaként. A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

Afrika Kupa 
Ghána a 26., a 2008-as afrikai nemzetek kupája, valamint Angola a 27., a 2010-es afrikai nemzetek kupája nemzetközi labdarúgó tornán a CAF JB asszisztenskén foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma 2008-ban: 2-, 2010-ben: 4.

Ázsia Kupa 
2007-ben a torna végső szakaszának történetében első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám adott otthont, a Ázsia-kupa rendezvényének, ahol partbíróként szolgálta a labdarúgást. Partbírói mérkőzéseinek száma: 2

Olimpia 
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB Badara Diatta játékvezető partbírójaként alkalmazta.

Források 

Kameruni labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek